Андрей Локтионов:
 Локтионов, Андрей Вячеславович (род. 1990) — российский хоккеист.
 Локтионов, Андрей Фёдорович (1909—1982) — участник Великой Отечественной войны, лётчик, Герой Советского Союза.